Brown:

 Brown — альбом гурту P.O.D..
 Brown — альбом гурту Grotus.

Див. також 
 Браун
 Коричневий